Senantes, commune française d'Eure-et-Loir
 Senantes, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France